Llista d'asteroides del 67.001 al 68.000, amb data de descoberta i descobridor. És un fragment de la llista d'asteroides completa. Als asteroides se'ls dona un número quan es confirma la seva òrbita, per tant apareixen llistats aproximadament segons la data de descobriment.

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 67001–67100 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 67101–67200 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 67201–67300 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 67301–67400 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 67401–67500 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 67501–67600 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 67601–67700 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 67701–67800 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 67801–67900 [ edit]

! colspan=5 style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 67901–68000 [ edit]